«Холостя́чка» (, в СССР публиковался под названиями «Женщина-холостяк» и «Моника Лербье») — роман Виктора Маргерита, вызвавший бурный скандал после публикации во Франции в 1922 году и стоивший автору ордена Почётного легиона.

Выражение «ля гарсон(н)» (, — «холостячка», «девушка-парень», «пацанка», «мужланка») стало галантным обозначением стиля («мальчикоподобная» короткая стрижка) и образа жизни эмансипированных женщин «бурных двадцатых» во Франции и во всей Европе.

Сюжет 
Осознав, что её суженый не вполне ей верен, Моника Лербье, молодая женщина, решает жить по своим законам и предаётся радостям «свободной любви». В романе, среди прочего, затрагивалась проблема пересмотра гендерных стереотипов и общественного положения женщины.

Несмотря на невинность сюжета по современным меркам, роман вызвал скандал и жаркие дискуссии, был почти сразу переведён на многие языки мира, — на родине же автора, Виктора Маргерита обвинили в посягательстве на основы нравственности, в порнографии, — и лишили ордена Почётного легиона.

Французское издание 1926 иллюстрировал Кеес Ван Донген.

Адаптации

Кино 
 1923 — La Garçonne (Бельгия), немой, реж. . В ролях:  (Моника),  (Люсьен), Рене Карл (Мадам Амбра),  (Режи Буасло), Виктор Маргерит и др.
 Фильм был запрещён к показу Цензурным комитетом Франции. Среди указанных причин : «непристойные ласки» () и «похотливые танцы» ()

 1936 — La Garçonne, реж. . В ролях:  (Моника Лербье), Арлетти (Никетта, возлюбленная Моники), Эдит Пиаф (Певичка).
 В фильме Певичка (Эдит Пиаф), завлекая героиню Мари Бель, исполняет песню «Quand même» («И всё же» / «Вопреки всему», муз. Жана Винера, сл. Ж.Марио́ и ). Песня — смысловой акцент экранизации. Пиаф поёт, в частности:

 1957 — La Garçonne (Франция), реж. Жаклин Одри. В ролях:  (Моника), Жан Дане (Люсьен),  (Певичка), Клод Риш (Актёр),  и др.
 1988 — La Garçonne (Франция), телефильм, реж. . В ролях: Мари Трентиньян (Моника Лербье), Валери Лемуан (Мари),  (Люсьен), Андреа Ферреоль (Клер),  (Мадам Лербье) и др.

Театр 
12 июля 1926 в  прошла премьера инсценировки скандального романа. Роль Моники Лербье исполнила Рене Фальконетти, прежде известная театральной публике по ролям лучезарных инженю и очаровательных субреток. Спектакль произвёл фурор, актриса сразу же была причислена к иконам стиля .

Историки кино полагают, что выбор актрисы на роль Жанны д’Арк в в своём киношедевре датский режиссёр Карл Теодор Дрейер произвёл не без знакомства с постановкой в «Театр дё Пари».

Факты 
В 1924 году В. Э. Мейерхольд ставит «революционное обозрение» «Д. Е.» («Даёшь Европу», М. Г. Подгаецкий, по роману И. Эренбурга «Трест Д. Е.» и произведениям Бернхарда Келлермана). Зрители, среди прочего, были потрясены не только джаз-бандом под руководством Валентина Парнаха в прорисовке растленного образа «фокстротирующей Европы», но и одним из ярких танцевальных номеров спектакля — «Лесбос», в исполнении Зинаиды Райх и Марии Бабановой. Мейерхольд, знакомый с только что изданном в СССР романом Маргерита и провозгласивший курс на «кинофикацию театра», мог быть осведомлён и о фильме  с его «похотливыми танцами».

Русские публикации 
 Женщина-холостяк [: Холостячка ]. Пг., 1924
 Моника Лербье [: Холостячка ]. М.: Мосполиграф, 1924 (и др. изд.)
 Женщина в пути [: трилогия : «Женщина-холостяк», «Спутник», «Чета»]. M., 1925

Литература 
 Manson, Anne. Le scandale de «la Garçonne»: 1922 // Guilleminault Gilbert. Le roman vrai de la IIIe République. Les Années Folles. Р.: , 1956.
 Sohn, Anne-Marie. «La Garçonne» face à l’opinion publique. Type littéraire ou type social des années 20 // Le Mouvement social. 1972. № 80. Juillet-septembre. P. 3-28.

Примечания

Ссылки 
 Эдит Пиаф исполняет песню в фильме Жана дё Лимюра «La Garçonne», 1936 // youtube
 . De l'émancipation amoureuse des femme dans la cité : Lésbiennes et feministes au XXe siecle [ : О любовной эмансипации женщины в Городе : Лесбиянкии феминситки в 20-м веке] // Les Temps Modernes. 1998. № 598. Mars — Avril. Р.85-112. ()

См. также 
 «Ящик Пандоры»

Романы Франции
Романы 1922 года
Сексуальность в искусстве
Книги на лесбийскую тематику